Bändchen steht für:

 eine Schleimhautfalte, siehe Frenulum
 eine Lautsprecherart, siehe Lautsprecher #Bändchen

Siehe auch:
 Tiroler Bändchen, ein gewebtes Band
 Dynamisches Mikrofon #Bändchenmikrofon, ein elektroakustischer Wandler